Иван Лукьянов:
 Лукьянов, Иван Алексеевич (1905—1970) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Лукьянов, Иван Иванович (1923—2001) — советский футболист, судья.
 Лукьянов, Иван Игоревич (род. 1987) — латвийский футболист.
 Лукьянов, Иван Константинович (1889—1952) — врач, государственный деятель.
 Лукьянов, Иван Петрович (1912—?) — советский лётчик.
 Лукьянов, Иван (Ион) (род. 1981) — молдавский и российский легкоатлет.